Vouno kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Vounó, Cypern, ort,

Grekland 

 Vounó, Grekland, ort, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar